Voici la liste des planètes mineures numérotées de 54001 à 55000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

54001-54100

54101-54200

54201-54300

54301-54400

54401-54500

54501-54600

54601-54700

54701-54800

54801-54900

54901-55000 

54001-55000